Поперечная — река в России, протекает по Бирилюсскому району Красноярского края. Устье реки находится в 207 км от устья реки Мендель по левому берегу. Длина реки составляет 16 км. Приток — Кедровый.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кеть, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Чулыма до Кети. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Топографическая карта 
 

Притоки Менделя
Реки Бирилюсского района